La Serra Curta de Fenarals és una serra de l'interior del clot de Vilamala, a la Vall de Lord. Pertany tot al terme municipal de Guixers.

Es pot considerar com un estrep o contrafort meridional del Tossal de la Creu del Codó la qual cosa fa que el seu punt més alt (1.372 m.) es trobi en el seu extrem nord que cal situar-lo al revolt de Fenarals. Des d'allà s'estén cap al sud endinsant-se dins el clot de Vilamala. La seva carena presenta un perfil de pendent suau excepte en el seu extrem sud, en què cau sobre la confluència de la canal dels Carboners (que s'escola pel fons del seu vessant occidental) amb el torrent de Junts (vessant oriental). Mancada pràcticament de vegetació, presenta les típiques formacions arrodonides pròpies dels conglomerats montserratins.

Referències 

Serres de Guixers